Колонија лос Пинос има више значења:

 Колонија лос Пинос, Колонија Лома Бонита (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија лос Пинос (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија лос Пинос (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија лос Пинос, Ел Крусеро (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија лос Пинос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија лос Пинос (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија лос Пинос (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија лос Пинос (Сан Педро Теутила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија лос Пинос (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија лос Пинос (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија лос Пинос (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику